Baubigny est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Baubigny, commune française de la Côte-d'Or ;
 Baubigny, commune française de la Manche.

Patronyme 

 Teddy Baubigny (1998-), joueur international français de rugby à XV.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français